Реген:

 Реген — місто в Баварії.
 Реген — район Баварії.
 Реген — річка в Баварії, притока Дунаю.